Francese ist der Familienname folgender Personen:

Antonio Francese (1899–1979), uruguayischer Politiker
Mario Francese (1925–1979), italienischer Journalist